Hayti kan verwijzen naar de volgende plaatsen in de Verenigde Staten:
Hayti (Missouri)
Hayti (South Dakota)